Пюньї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 70 км на захід від Пуатьє, 45 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Пюньї, Ле-Брей-Бернар, Ла-Шапель-Сент-Етьєнн, Монкутан, Мутьє-су-Шантемерль i Сен-Жуен-де-Мії було об'єднано в новий муніципалітет Монкутан-сюр-Севр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 252,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пюньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр